La sonnambula – opera seria in due atti messa in musica da Vincenzo Bellini 
 La sonnambula – film del 1941 diretto da Piero Ballerini
 La sonnambula – film del 1952 diretto dal regista Cesare Barlacchi